Dilong può riferirsi a:
 Dilong paradoxus – dinosauro
 Rudolf Dilong – poeta slovacco